Урусовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области. Административный центр Нижнекулойского сельского поселения и Нижнекулойского сельсовета.

Расстояние до районного центра Верховажья по автодороге — 38 км. Ближайшие населённые пункты — Дьяконовская, Ореховская, Босыгинская.

По переписи 2002 года население — 448 человек (216 мужчин, 232 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 Урусовская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района